Šedivý oder Sedivy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sedivy (* 1972), österreichischer Kabarettist, Autor und Musiker

 Jan Šedivý, tschechischer Orientierungsläufer
 Jaroslav Šedivý (1929–2023), tschechischer Politiker und Diplomat
 Jaroslav Erno Šedivý (* 1947), tschechischer Schlagzeuger
 Jiří Šedivý (* 1963), tschechischer Politiker und Diplomat
 Josef Šedivý (* 1967), tschechischer, römisch-katholischer Geistlicher und Hochmeister der Kreuzherren mit dem Roten Stern
 Peter Šedivý (* 1983), slowakischer Fußballspieler